Das Umlautzeichen – im englischsprachigen Unicode ‚‘, welches über einem Lautsymbol für einen Vokal geschrieben werden kann – zeigt im Internationalen Phonetischen Alphabet (IPA) die zentralisierte Aussprache an. Es wird in einem viel breiteren Umfang als die im Deutschen bekannten Umlautpunkte bei Umlauten verwendet.

Das Zeichen hat die IPA-Nummer 415 und die Unicode-Nummer U+0308. Es befindet sich im Unicode-Block Kombinierende diakritische Zeichen.

Beispiele in anderen Sprachen 

Beispiele außerhalb der deutschsprachigen Umlaute.

 [ë]
 [g̈] – als ein möglicher Ersatz für das arabische Gge [⁠ɠ⁠], siehe auch Ɠ
 [ï]
 [n̈]
 [ÿ]

Siehe auch 

 Kombinierendes Zeichen
 Diärese (Phonetik)
 Trema
 Diakritisches Zeichen
 Liste der IPA-Zeichen

Weblinks 

 Unicode Character 'COMBINING DIAERESIS' (U+0308) (englisch)

Unicode
Phonetik
Schriftzeichen